Перехват — советский боевик 1986 года, режиссёр Сергей Тарасов
 Перехват () — американский боевик 2006 года, режиссёр Вонди Кёртис-Холл
 Перехват () — американский боевик 2009 года, режиссёр Джон Уилл Клэй
 Перехват () — американский боевик 2012 года, режиссёр Кевин Хукс